Der Interwetten European Darts Grand Prix 2022 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 20. bis zum 22. Mai 2022 nach einjähriger Pause wieder von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das siebte Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 war. Es wurde dabei zum ersten Mal in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart ausgetragen. Ursprünglich hätte das Turnier an seinem traditionellen Austragungsort, dem Glaspalast in Sindelfingen stattfinden sollen, welcher jedoch aufgrund der Unterbringung ukrainischer Geflüchteter nicht zur Verfügung stand.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 7. April 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 8. März 2022
 Die Top 2 der deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 7. März 2022
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 22. April 2022
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers 22. April 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 19. Februar 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 23. April 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Gerwyn Price
  Michael van Gerwen
  José de Sousa
  Peter Wright
  Joe Cullen
  Rob Cross
  Michael Smith
  Dimitri Van den Bergh
  Damon Heta
  Ryan Searle
  Luke Humphries
  Dirk van Duijvenbode
  Krzysztof Ratajski
  Daryl Gurney
  Jonny Clayton
  Brendan Dolan
  Martin Schindler

Tour Card Qualifier
  Ryan Meikle
  Danny Jansen
  Stephen Bunting
  Martijn Kleermaker
  Eddie Lovely
  Radek Szagański
  Martin Lukeman
  Mickey Mansell
  Jim Williams
  Ryan Joyce
  Danny Noppert
  Nathan Rafferty
  Niels Zonneveld
  Joe Murnan
  Kim Huybrechts
  Rowby-John Rodriguez
  Adrian Lewis
  Andrew Gilding

  Callan Rydz
  John Michael
  Adam Gawlas
  Luke Woodhouse
  Madars Razma
  Ron Meulenkamp

Associate Qualifier
  Jelle Klaasen
  Stefan Bellmont

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Gabriel Clemens

Host Nation Qualifier
  Dragutin Horvat
  Lukas Wenig

Nordic & Baltic Qualifier
  Johan Engström

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
Sportveranstaltung in Stuttgart
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
European Darts Tour 2022